Редиректор (, перенаправляющий) — модуль в прокси-серверах, отвечающий за фильтрацию и обработку адресов (URL) запросов от клиентов к серверам. Может быть как встроенным в прокси-сервер, так и запускающийся отдельным приложением (скриптом).

Задачи, решаемые с помощью редиректора:
 Закрытие доступа к определённым адресам по сложным критериям.
 Замена одного содержимого на другое (например, баннеров на пустые изображения)
 Выдача сообщения о точной причине запрета доступа к странице
 Выдача предупреждения о возможной фишинг-атаке (при наличии фишинг-фильтра)
 Анализ статистики обращения к определённым ресурсам (как разрешённым, так и запрещённым)

Часть задач редиректора может быть решена с помощью списков контроля доступа прокси сервера, однако использование редиректора позволяет упростить конфигурирование в случае сложной схемы разрешений и запретов (разные наборы сайтов для разных групп пользователей).

См. также 
 Прокси
 Squid

Прокси-серверы